Ходжасан — топоним.
 Ходжасан — посёлок городского типа Бинагадинского района г. Баку (Азербайджан).
 Ходжасан (станция метро) — станция Бакинского метрополитена.
 Ходжасан (электродепо) — электродепо Бакинского метрополитена.